Olga Prieobrażenska – rosyjska tancerka baletowa.
 Olga Prieobrażenska – radziecka aktorka, reżyserka i scenarzystka.